Маргарета од Баварске, војвоткиња Бургундије (Хаг, 1363 - Дижон, 23. јануар 1423) била је супруга Јована II Неустрашивог. Била је кћерка Алберта I и Маргарете од Брига.

Породично стабло 

Династија Вителсбах
Рођени 1363.
Умрли 1423.
Династија Вителсбах